Ильгиз Ф. (настоящее имя — Ильгиз Фаритович Фазулзянов, родился в 1968 году в Зеленодольске) — известный и «узнаваемый» ювелир, работающий по преимуществу в стилях модерн и ар-деко. Обладатель многочисленных высших премий на ювелирных конкурсах и выставках.

Ильгиз родился в татарской семье, имеет трёх братьев. Уже в восьмилетнем возрасте заинтересовался искусством и самостоятельно, без ведома родителей, поступил в художественную школу в Зеленодольске. Окончив школу, поступил в Казанское художественное училище по специальности «художник-оформитель» (1983—1987). В 1987—1989 годах служил в ВС СССР, где занимался оформлением военного городка. После армии оформлял витрины магазинов, организовав в 1990 году зеленодольский филиал казанской оформительской мастерской.

Ювелиром Ильгиз стал в значительной степени случайно: группа энтузиастов попыталась в 1991 году организовать на базе Казанского моторостроительного завода ювелирную мастерскую. Ильгиз был нанят и направлен на стажировку в Таджикистан, где, вследствие беспорядков лета 1991 года, научился немногому. Тем не менее, по возвращении в Зеленодольск он прослыл ювелиром, в основном ремонтируя чужие изделия  и одновременно подрабатывая маляром. Вскоре Ильгиз начал делать собственные изделия в татарском национальном стиле, которые неожиданно были замечены летом 1992 года на I съезде Всемирного конгресса татар: Ильгиз продал шесть комплектов украшений и заработал 240 долларов.

В том же 1992 году Ильгиз открыл мастерскую в бывшем помещении сауны в Национальном культурном центре «Казань» и начал изучать методы изготовления филиграни волжских булгар и казанских татар. В конце 1994 года Ильгиз представил свои первые крупные изделия (оклад Корана, хасите, браслет) на Международном исламском фестивале художественных ремёсел в Исламабаде, где получил свой первый гран-при и понял, что его призванием является ювелирное дело.

В 1997 году Ильгиз начал работать с эмалями, опять-таки случайно, в результате встречи с разъездным торговцем ювелирными инструментами, в том же году продемонстрировал свои новые изделия во Франции на Международном антикварном салоне в Пуатье. Эти работы также начали поворот ювелира от традиционной национальной стилистики к ар-нуво. После трудностей во время дефолта Ильгиз с 2001 года начал выставлять свои работы в Москве, и переехал туда в 2003 году. В 2004 году у него появился первый помощник на новом месте, к 2006 году с ним работали уже три ювелира, вся группа изготавливала около 1300 предметов в год, так что на выставках их стенды были сравнимы с коллекциями больших компаний.

С 2009 года работы Ильгиза принимают на торги аукционные дома Christie’s (Лондон) и Bonhams (Нью-Йорк).

Очередным важным этапом признания творчества Ильгиза стал 2011 год, когда подвеска «Снегири», уже премированная на трех российских конкурсах, получила гран-при на самом значительном международном конкурсе ювелирного дизайна International Jewellery Design Excellence Award.

В 2013 году художник повторил свой успех и снова получил звание «Champion of the Champions» на так называемом «ювелирном Оскаре» — International Jewellery Design Excellence Award за комплект «Затмение», с ограненными темными таитянскими жемчужинами (уникальную огранку жемчуга выполнил Виктор Тузлуков огранщик экстра-класса с мировым именем).

В 2016 году в Успенской звоннице музеев Московского Кремля прошла персональная выставка Ильгиза Фазулзянова «Ilgiz F. Драгоценности, вдохновленные природой».

Ювелир использует рекордно малую толщину металла, используемую в технике виражной эмали — не более 1 мм, тогда как в классических памятниках ар-нуво — не меньше 2,5 мм. В колье и кольце с виражной эмалью «Стрекозы на репейнике», которые экспонировались на выставке в Успенской звоннице музеев Московского Кремля, металлический контур имеет ножевидное сечение, на обратной стороне крыльев его ширина составляет не более 0,15—0,2 мм и почти не воспринимается глазом.

Известные изделия 
Список изделий, получивших награды на выставках:

1994 — Оклад для Корана — гран-при на Первом международном исламском фестивале художественных ремёсел в Исламабаде

2001 — кольцо «Клён» — диплом Московской международной ювелирной выставки «Ювелир-2001».

2002 — колье «Альпийский жук» — первая премия Весеннего салона «Сокровища для избранных».

2002 — кольцо «Подсолнух» — диплом Московской международной ювелирной выставки «Ювелир-2002».

2002 — колье «Жук» — диплом Национального конкурса ювелирного дизайна «Золотое созвездие 2002».

2003 — кольцо «Мак» — диплом Первого всероссийского бриллиантового конкурса «Брошь для первых дам».

2003 — коллекция из серебра «Милитари» и кольцо «Тюльпан» — дипломы III степени Всероссийского конкурса ювелиров «Золотой шедевр».

2004 — брошь «Ласточки» и подвеска «Божья коровка» — дипломы Второго всероссийского бриллиантового конкурса «Брошь для первых дам».

2005 — брошь «Тысячелистник» — диплом Третьего всероссийского бриллиантового конкурса «Брошь для первых дам».

2006 — набор «Маки» — первое место на конкурсе компании «АЛРОСА».

2007 — подвеска «Снегири» — первое место на конкурсе компании «АЛРОСА».

2009 — кольцо «Маки» — диплом выставки-ярмарки «Симфония самоцветов».

2010 — кольцо «Ирисы» — второе место на Первом международном конкурсе «Золотой слон».

2010 — подвеска «Снегири» — первое место на Втором международном конкурсе «Золотой слон» и диплом Международного конкурса «Золотая ладья».

2011 — подвеска «Снегири» — гран-при Международного конкурса ювелирного дизайна в Гонконге.

2013 — серьги и кольцо «Бабочки» — гран-при Международного конкурса ювелирного дизайна в Китае.

2014 — колье «Вороны», колье «Стрекозы на репейнике», подвеска «Полёт стрекоз над ирисами», кольцо «Репейник», серьги и кольцо «Бабочки» — гран-при на конкурсе Гохрана «Россия. XXI век».

Примечания 

Ювелиры России
Ювелиры XXI века